Brian peut faire référence à :
 Brian, prénom.
 Jean Brian, caricaturiste, dessinateur, illustrateur et affichiste français.
 , personnage de la mythologie irlandaise.
 Where is Brian?, phrase célèbre.
 Bad luck Brian, mème Internet des années 2010.